Khost steht für: 

 Khost (Pakistan), eine Stadt in der pakistanischen Provinz Belutschistan
 Khost-Gardez-Pass, einen Gebirgspass in Pakistan
 Chost, eine Stadt in Osten Afghanistans
 Chost (Provinz), eine Provinz Afghanistans